Ву́дман () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вудман, Джейми (род. 1971) — английский снукерист.
 Вудман, Мэрион (1928—2018) — канадская писательница, лидер женского движения, юнговский аналитик.
 Вудман, Пьер (род. 1963) — французский порноактер, порнорежиссёр и фотограф.
 Вудман, Фредерик (род. 1997) — английский футболист, вратарь клуба «Ньюкасл Юнайтед».

См. также 
 Вудмен, Франческа

Примечания